Die Communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Sarthe in der Region Pays de la Loire. Sie wurde am 27. Dezember 1996 gegründet und umfasst aktuell 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort La Ferté-Bernard.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 schlossen sich dem Gemeindeverband neun Gemeinden der aufgelassenen Communauté de communes du Val de Bray an. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von zuletzt 25 auf 34.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Cherré und Cherreau in die Commune nouvelle Cherré-Au auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 33.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de lHuisne Sarthoise
Gegründet 1996